Postgate ist der Familienname folgender Personen:

 John Nicholas Postgate (* 1945), britischer Assyriologe
 John Percival Postgate (1853–1926), britischer Klassischer Philologe